Letni Puchar Kontynentalny kobiet w skokach narciarskich 2019 – dwunasta edycja letniego Pucharu Kontynentalnego kobiet rozpoczęła się konkursem 13 lipca w kazachskim Szczuczyńsku, a zakończyła się 22 września w austriackim Stams. Zaplanowanych było osiem konkursów.

Obrończynią tytułu z poprzedniego sezonu była Niemka Katharina Althaus, lecz nie wystartowała w żadnym konkursie.

Klasyfikację generalną cyklu zwyciężyła Austriaczka Marita Kramer czterokrotnie będąc na podium zawodów.

Zwycięzcy

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy 

Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich
Sezon 2019/2020 w skokach narciarskich